50/50 kan syfta på:

 50/50 (1982) – en norsk film från 1982
 50/50 (2011) – en amerikansk film från 2011
 50/50 (musikalbum) – ett musikalbum från 1984 av Mats Ronander